Всемирный день молодёжи — молодёжный праздник:
 Всемирный день молодёжи — отмечается ежегодно 10 ноября по инициативе Всемирной федерации демократической молодёжи с 1946 года.
 Всемирный день молодёжи — учреждён в 1986 году католической церковью, отмечается раз в 2—3 года.
 См. также 
 Международный юношеский день
 День молодёжи